Alfredo Despaigne (né en 1986), joueur de baseball cubain
Caridad Despaigne (né en 1959), joueuse de basket-ball cubaine
Odrisamer Despaigne (né en 1987), joueur cubain de baseball
Oreidis Despaigne (né en 1981), judoka cubain
Robelis Despaigne (né en 1988), taekwondoïste cubain